Баланс белого:

 Баланс белого цвета — технология коррекции цветового изображения в фотографии.
 Баланс Белого — программа Центра фотографии имени братьев Люмьер, включающая концерты, поэтические вечера, творческие встречи.